Араби има више значења:
 Араби (Луизијана)
 Араби (Џорџија)